Ана-Лена Гренефелд и Жан-Жилијен Ројер су освојили турнир. У финалу су савладали Јулију Гергес и Ненада Зимоњића са 4:6, 6:2, [10:7].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори 
 Резултати такмичења на сајту itftennis.com 

Отворено првенство Француске у тенису 2014.
Отворено првенство Француске у тенису — мешовити парови